Futbolo klubas Žalgiris ali na kratko Žalgiris je litovski nogometni klub iz mesta Vilnius. Ustanovljen je bil leta 1947 in aktualno igra v 1. litovski nogometni ligi.

Uspehi
A lyga:
PRVAKI (10x): 1991, 1992, 1999, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022
PODPRVAKI (12x): 1990, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019

litovski pokal:
PRVAKI (14x): 1991, 1993, 1994, 1997, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (v), 2016 (o), 2018, 2021, 2022
FINALISTI (6x): 1990, 1992, 1995, 2000, 2001, 2017

litovski superpokal:
PRVAKI (8x): 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2023
FINALISTI (3x): 2019, 2021, 2022

Uvrstitve

Barve

Moštvo sezone 2023 
Podatki z dne 11. mareca 2023.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 

Litva
 Virginijus Baltušnikas
 Rolandas Džiaukštas
 Georgas Freidgeimas
 Valdas Ivanauskas
 Arminas Narbekovas
 Igoris Pankratjevas
 Linas Pilibaitis
 Robertas Poškus
 Aidas Preikšaitis
 Ramūnas Radavičius
 Tomas Ražanauskas
 Aurelijus Skarbalius
 Andrius Skerla

 Deividas Šemberas
 Darvydas Šernas
 Ernestas Šetkus
 Andrėjus Tereškinas
 Valdas Urbonas
 Egidijus Vaitkūnas
 Andrius Velička
 Donatas Vencevičius
 Raimondas Vilėniškis
 Armantas Vitkauskas
 Ričardas Zdančius
 Marius Žaliūkas
 Artūras Žulpa
 Darius Žutautas
 Tomas Žvirgždauskas

Afrika
 Mahamane Traoré
 Mamadou Mbodj

EU
 Andro Švrljuga
 Kamil Biliński
 Jakub Wilk
 Liviu Antal
 Klemen Bolha

Nie-EU
 Yury Kendysh
 Iulian Bursuc
 Pavel Komolov
 Andrey Nagumanov
 Andrija Kaluđerović

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (fkzalgiris.lt oficial) (LT)
 (A lyga oficial) (LT)
 Globalsportsarchive

Žalgiris
Šport v Vilni
Žalgiris